Les Tosques (Riells del Fai): bauma de Riells del Fai, en el terme municipal de Bigues i Riells, al Vallès Oriental
 Les Tosques (la Torre de Cabdella): paratge del terme municipal de la Torre de Cabdella, al Pallars Jussà